Антон Епихин:
 Епихин, Антон Александрович — российский футболист.
 Епихин, Антон Сергеевич — политический и общественный деятель самопровозглашённой ДНР.